Lysefjorden kan syfta på:

Lysefjorden (Forsand) – en fjord i Forsand kommun, Norge
Lysefjorden (Hordaland) – en fjord i Os och Bergens kommuner i Norge